Хитцинг () — тринадцатый район Вены.

.

Хитцинг находится на юго-западе Вены.  На севере граничит с Пенцингом и частично Рудольфсхайм-Фюнфхаусом (по большей части границы также проходит 4-я линия метро и протекает река Вена), на востоке — с Майдлингом, на юге — с Лизингом.  Традиционно, район делится на шесть частей: Хитцинг на северо-востоке, Унтер Санкт Файт () на северо-западе, Обер Санкт Файт () еще западнее, Хакинг () на самом северо-западе, Лайнц () в географическом центре и Шпайзинг () на юге.

Хитцинг наиболее известен расположенным в нём дворцом Шёнбрунн — бывшей резиденцией Габсбургов. На западе района находится Лайнцер Тиргартен — крупный парк и заповедник. Здесь же находится известное Хитцингское кладбище.

Население

Известные уроженцы 
 Ребель, Ганс (1861-1940) — австрийский учёный-энтомолог.

Примечания